Оггельсхаузен () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Биберах.  Население составляет 956 человек (на 31 декабря 2018 года). Занимает площадь 13,12 км². Официальный код  —  08 4 26 090.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга